Plusieurs souverains se sont appelés Frédéric IV :
 Frédéric IV (mort en 1353), co-margrave de Bade en 1353 ;
 Frédéric IV dit le Juste, prince-électeur palatin de 1592 à 1610 ;
 Frédéric IV dit à la bourse vide, duc d'Autriche de 1402 à 1439 ;
 Frédéric IV (1671-1730), roi du Danemark de 1699 à 1730.
 Frédéric IV de Moers, comte de Moers de 1418 à 1448.

Homonymie